Die Estoril Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. April 2001 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sand auf ausgetragen. In derselben Woche wurde der Grand Prix Hassan II in Casablanca ausgetragen, der wie die Estoril Open zur Kategorie der ATP International Series zählte. Zeitgleich fand auch ein Turnier der Damen in Oeiras statt.

Im Einzel trat Carlos Moyá nicht mehr zur Titelverteidigung an. Das diesjährige Finale gewann der topgesetzte Spanier Juan Carlos Ferrero in drei Sätzen gegen den Qualifikanten Félix Mantilla. Das Doppel gewannen im letzten Jahr Donald Johnson und Piet Norval. Während Norval in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm, schaffte es Johnson mit seinem neuen Partner Nenad Zimonjić bin ins Finale. Dort unterlagen sie jedoch dem tschechischen Duo Radek Štěpánek und Michal Tabara in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 600.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 625.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Oeiras